Die Tennis-Bundesliga 2018 bestand aus drei Ligen, in denen bei den Herren, Damen und Herren 30 jeweils zwischen sieben und 10 Mannschaften um die Titel der Deutschen Mannschaftsmeister kämpfen. Es handelte sich dabei um die 1. Bundesliga Herren, die 1. Bundesliga Damen und die 1. Bundesliga Herren 30. Daneben gab es bei den Damen und Herren als direkten Unterbau die 2. Bundesliga Herren und Damen.

Deutsche Meister wurden der TK Grün-Weiss Mannheim bei den Herren, der TC Rot-Blau Regensburg bei den Damen und der TC Raadt bei den Herren 30.

Organisation 
Die Tennis-Bundesligen in Deutschland werden vom Deutschen Tennis Bund mit Sitz in Hamburg veranstaltet und organisiert. Grundlage für die Durchführung sind neben den Tennisregeln der ITF, die Turnierordnung des DTB sowie das Bundesliga-Statut.

Namenssponsoren 
Namenssponsor der 1. Tennis-Bundesliga der Herren war 2018 der Online-Tennis-Versandhändler Tennispoint. Die Bundesligen der Damen und Herren 30 hatten 2018 keinen Namenssponsor.

Tennis-Bundesliga der Herren 2018

1. Tennis-Bundesliga der Herren 
Der TK Grün-Weiss Mannheim gewann die erste Bundesliga 2018 und damit seine insgesamt sechste Meisterschaft vor Titelverteidiger TC Blau-Weiss Halle.

Die beiden Aufsteiger TV Reutlingen und TC Blau-Weiss Neuss mussten den direkten Wiederabstieg erleiden.

2. Tennis-Bundesliga der Herren 
In der zweiten Bundesliga Nord siegte der TuS Sennelager als Aufsteiger vor dem Bundesligaabsteiger TK Blau-Weiss Aachen und sicherte sich somit den Durchmarsch von der Regionalliga in die erste Bundesliga.

In der Südgruppe setzte sich der TC Großhesselohe durch und sicherte sich ebenfalls den Aufstieg in die erste Liga.

2. Tennis-Bundesliga Nord

2. Tennis-Bundesliga Süd

Tennis-Bundesliga der Herren 30 2018

1. Tennis-Bundesliga der Herren 30 
Der TC Raadt gewann seine erste deutsche Meisterschaft der Herren 30 nach einem überlegenen 5:1-Sieg im Endspiel der Finalrunde gegen Titelverteidiger TV Espelkamp-Mittwald. Schon  in der Gruppenphase hatte Raadt sich gegen Espelkamp-Mittwald durchgesetzt. In den Halbfinals gewannen beide Mannschaften aus der Nord-Gruppe gegen den MTTC Iphitos München bzw. den TC Dachau aus der Südgruppe.

Finalrunde

1. Tennis-Bundesliga Nord

1. Tennis-Bundesliga Süd

Tennis-Bundesliga der Damen 2018

1. Tennis-Bundesliga der Damen 
Der TC Rot-Blau Regensburg verteidigte seinen Titel bei den Damen knapp und nur aufgrund des besseren Matchverhältnisses gegenüber dem TC Rüppurr Karlsruhe.

2. Tennis-Bundesliga der Damen 
Mit dem TC Bredeney in der Nordstaffel und dem TC Bad Vilbel in der Südstaffel gewannen jeweils Aufsteiger aus der Regionalliga ungeschlagen die entsprechende Gruppe der zweiten Bundesliga und damit den Aufstieg in die erste Bundesliga. Beide Mannschaften gewannen in den Folgejahren auch in der ersten Bundesliga deutsche Meisterschaften.

2. Tennis-Bundesliga Nord

2. Tennis-Bundesliga Süd

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der Tennis-Point Bundesliga
 Website der Damen-Tennisbundesliga

Einzelnachweise 

Tennis (Deutschland)
Tennissaison nach Wettbewerb
Tennissaison 2018
Sportveranstaltung in Deutschland